ОФИ (,  — Клуб болельщиков Ираклиона) — греческий футбольный клуб из города Ираклион (на острове Крит). Домашние матчи проводит на стадионе «Панкритио», вмещающем 26240 зрителей.

История 
Клуб был основан осенью 1925 года группой спортсменов, которые тренировались в гимнастическом зале в центре Ираклиона. Для клуба были выбраны чёрно-белые цвета, которые на острове Крит больше никем не использовались.

До Второй мировой войны ОФИ играл только на острове Крит, в основном с местными клубами. Предполагается, что до оккупации Крита команда сыграла порядка 400 матчей.

Текущий состав

Достижения 
 Обладатель Балканского Кубка, 1 раз: 1988/89.
 Обладатель Кубка Греции, 1 раз: 1987.
 Финалист Кубка Греции, 1 раз: 1990.
 Финалист Кубка Интертото, 1 раз: 2007.

Известные игроки 

 Греция
 Никос Махлас
 Яннис Анастасиу
 Алексис Алексудис
 Тасос Денсас
 Костас Францескос
 Фанасис Колицидакис
 Костас Константинидис
 Илиас Коциос
 Никос Ниоплиас
 Элефтериос Пупакис
 Илиас Пурсанидис
 Михалис Сифакис
 Яннис Таралидис
 Иоаннис Самарас
 Петрос Вузунеракис
 Болгария
 Методи Деянов
 Гана
 Дерек Боатенг
 Коста-Рика
 Стивен Брайс
 Рональд Гомес
 Майрон Джордж
 Маурисио Солис
 Мали
 Мамаду Диарра
 Сербия
 Горан Друлич

Ссылки 
 

Спорт в Ираклионе
ФК ОФИ
Футбольные клубы Греции